Эспиноса-де-Серрато ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино.  Население — 193 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии